Ольвена ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 15.83 км². Население — 58 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски